Вадим Ермолаев:
 Ермолаев, Вадим Евгеньевич (1944—1997) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Ермолаев, Вадим Владимирович (род. 1968) — украинский бизнесмен и инвестор, миллионер.
 Ермолаев, Вадим Леонидович (род. 1989) — российский и казахстанский хоккеист.